Ба, БА — многозначное слово и аббревиатура кириллицей:

Фамилия 
 Ба, Адама (род. 1993) — мавританский футболист.
 Ба, Александер (род. 1997) — датский футболист гамбийского происхождения.
 Ба, Амаду (род. 1961) — сенегалийский государственный и политический деятель.
 Ба, Ноэль (1877—1960))— французский гимнаст.
 Ба, Ибраим (род. 1973) — французский футболист.
  (род. 1951) — сенегальский футболист.
 Ба, Демба (род. 1985) — франко-сенегальский футболист.
 Ба, Диариату (род. 1985) — феминистка и общественный деятель.
 Ба, Ламине (род. 1997) — французский и мавританский футболист.
 Ба, Мамаду (род. 1988) — гвинейский футболист.
 Ба, Мариама (1929—1981) — сенегальская писательница и феминистка.
 Ба, Абдулайе (род. 1991) — сенегальский футболист, защитник.
 Ба, Амаду Ампате (1901—1991) — малийский писатель и этнограф.
 Ба, Исса (род. 1981) — сенегальский футболист, полузащитник.
 Ба, Халифа (род. 1985) — сенегальский футболист, защитник.

В Китае 
 Ба — древнекитайское удельное царство периодов Весны и Осени и Сражающихся царств.
 Ба — китайская фамилия (клан).
 Ба — в древнекитайской мифологии демон засухи, дочь Хуан-ди.
 Ба (шаньюй) — правитель хунну со 124 по 128 годы

Другое 
 Ба! — междометие, выражающее изумление
 Ба (буква арабского алфавита)
 Ба (3-я буква хауса)
 Ба — условно выделяемая буква маньчжурской и старомонгольской письменности.
 Ба — 15-я буква тибетского алфавита.
 Ба — устаревшая мера длины в мусульманских странах
 Ба — в древнеегипетской религии понятие, обозначающее глубинную сущность и жизненную энергию человека.
 Ба — фиджийский футбольный клуб из одноимённого города.
 Ба — деревня и супрефектура в Чаде.

Аббревиатура 
 БА — бронхиальная астма
 БА — бронеавтомобиль
 БА — бомбардировочная авиация

См. также 
 Ba